Asterion – variante del nome proprio di persona italiano maschile Asterio
Asterion – parte del cranio
Asterion – stella della costellazione dei Cani da caccia
Asterion Press – azienda italiana di giochi da tavolo
Lamborghini Asterion – macchina sportiva

Pagine correlate
Asterio
Asterione